Патонес ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Харама. Занимает площадь 35 км². Население — 494 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Население

Примечания

Ссылки 
  Sierra Norte
 Madrid Rural
  Turismo
 DescubreMadrid
 Monumentos
 Opiniones de Patones
 Imágenes
 Esmadrid
 Ocio Crítico
 Andarines
 Canto del Pico
  Todopueblos
  Adecorar
 Sierra Pobre
  Opiniones
 Mundoanuncio
 Imágenes
 Torrelaguna y Alrededores
 Hortensio
  Imágenes Google

Муниципалитеты Мадрида